Wolleb ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wolleb (1692–1763), deutscher reformierter Pfarrer und Theologe 
 Emanuel Wolleb (1706–1788), Schweizer Schriftsteller und Schultheiß 
 Heini Wolleb (Heinrich Wolleben; um 1445–1499), Schweizer Söldnerführer 
 Johann Jakob Wolleb der Ältere (1613–1667), Schweizer Organist, Theologe und Komponist
 Johannes Wolleb (1586–1629), Schweizer reformierter Pfarrer und Theologe

Siehe auch:
 Wohleb